Сан Антонио има више значења:
 Сан Антонио
 Сан Антонио (Нови Мексико)
 Сан Антонио (Флорида)
 Сан Антонио (Чиле)
 Сан Антонио (Кебрадиљас, Порторико)
 Сан Антонио (Агвадиља, Порторико)
 Сан Антонио (Дорадо, Порторико)